Huber steht für:

 Huber, Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Unternehmen:
 Mohrenbrauerei August Huber, Bierbrauerei in Dornbirn in Vorarlberg in Österreich
 Richard Huber AG, Baum- und Rosenschule in Dottikon im Kanton Aargau in der Schweiz
 Huber Packaging Group, Verpackungshersteller aus Öhringen in Baden-Württemberg
 Huber SE, Umwelttechnikunternehmen aus Berching in Bayern
 Huber Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Huber (Traktor), eine frühere Traktormarke aus den USA
 Huber Tricot, österreichischer Wäschehersteller

Verlage:
 Verlag Huber Frauenfeld, heute ein Teil des Orell Füssli Verlags
 Verlag Hans Huber Bern, heute Teil des Hogrefe Verlags
 Huber Verlag in Mannheim

geografische Orte:
 Huber (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Huber (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Huber am Bach, Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Huber (Gemeinde Thalgau), Weiler in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Huber (Georgia), Ort in den USA

Siehe auch:
 Villa Huber
 Huberhaus
 Hubers
 Hubert
 Hueber